Höld ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Höld OSB (1673–1730), Abt des Benediktinerklosters Metten in Niederbayern
 March Höld (* 1976), österreichische Schriftstellerin 
 Steffen Höld (* 1969), deutscher Theaterschauspieler